Municipio de Lakeview puede referirse a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

 Municipio de Lakeview (condado de Carlton, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Carlton.
 Municipio de Lakeview (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Burke.